

Cinema 
 Erotica – documentario del 1961, diretto da Russ Meyer

Musica 
 Erotica – album di Madonna del 1992
 Erotica – singolo di Madonna del 1992

Altro 
 Erotica tour – fiera itinerante di spettacoli erotici riservati a un pubblico adulto che si è svolta in Italia dal 1993 al 2001 per poi riprendere le attività nell'estate del 2009

Altri progetti